Иго II од Јафе или Иго од Пуизјеа (око 1106-1134) био је гроф Јафе и један од најзначајнијих крсташа свога времена. Познат је по побуни који је подигао против јерусалимског краља Фулка.

Побуна 

Године 1131-1132. избија велики скандал на двору јерусалимског краља Фулка I. Његова жена Мелисенда била је у вези са Игом, грофом Јафе. Фулк га је оптужио за велеиздају. Иго није чекао да буде ухапшен већ је побегао у Аскалон код Египћана. Када је добио обећање да ће му бити суђено и да након суђења може слободно напустити Јерусалимску краљевину, вратио се у Јерусалим. Ту се љуто преварио јер га је страшно измрцварио неки витез из Енглеске. Иако је убица на мукама признао како краљ Фулк нема никакве везе са овим нападом, нико му није веровао.

Породично стабло

Литература 
 

Крсташи
Рођени 1106.
Умрли 1134.
Грофови Јафе и Аскалона